Алескерли:

 Алескерли — село в Тертерском районе Азербайджана.
 Алескерли — село в Физулинском районе Азербайджана.
 Алескерли — село в Шамкирском районе Азербайджана.